Victorious (« victorieux » en anglais) peut faire référence à :

Art 

 Victorious, une série télévisée américaine ;
 Victorious, titre du  de Wolfmother, sorti le  ;
 Victorious, titre du  de Skillet sorti le .

Marine 
De nombreux navires britanniques ont porté ce nom : voir HMS Victorious.